Beauvoisin puede referirse a: 

 Beauvoisin, comuna francesa situada en Drôme.
 Beauvoisin, comuna francesa situada en Gard.